Opelika (Alabama)
 Opelika (Texas)